

Селище міського типу:
 Якимівка — Запорізька область, Мелітопольський район (до 2020 року  адміністративний центр ліквідованого Якимівського району)
Села:
 Якимівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Якимівка — Вінницька область, Вінницький район, Оратівська селищна громада
 Якимівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада
 Якимівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Якимівка — Запорізька область, Запорізький район
 Якимівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада
 Якимівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада
 Якимівка — Харківська область, Лозівський район
 Якимівка — Херсонська область, Генічеський район

Залізниця:
 Якимівка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Село:
 Якимівка () — Мінська область, Крупський район
Залізниця:
 Якимівка () — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці